Unia utrechcka – unia północnych prowincji Niderlandów.
 Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich –  związek samodzielnych krajowych kościołów starokatolickich, powstały 1889